La Vid puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
:
Vid (Monforte de Lemos), parroquia del municipio de Monforte de Lemos.

 :
:
La Vid y Barrios, municipio.
La Vid (Burgos), localidad del municipio La Vid y Barrios.
La Vid de Bureba, municipio.
:
La Vid (La Pola de Gordón), localidad del municipio de La Pola de Gordón.
:
La Vid de Ojeda, municipio.